Endomycetaceae är en familj av svampar. Endomycetaceae ingår i ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endomycetaceae